Kaundorf ist der Name der Orte:

 Kaundorf (Neisse), deutscher Name von Kubice, Ortsteil von Nysa in Schlesien
 Kaundorf (Stauseegemeinde), Ortsteil der Stauseegemeinde im Großherzogtum Luxemburg
 Kaundorf (Wüstung), abgegangene Siedlung im Truppenübungsplatz Grafenwöhr